Појам Шошенк може да се односи на:
 Шошенк I,
 Шошенк II,
 Шошенк III,
 Шошенк IV,